Быстржановские (Быстршановские, ) — польский графский и дворянский род герба Старыконь.

В 1824 г. признаны в России графами Царства Польского потомки маршала коронного трибунала Каэтана Быстржановского (:pl:Kajetan Bystrzanowski, 1730—1807), возведенного в 1801 в графское достоинство Королевства Галиции и Лодомерии:
 Быстршановский Викентий-Феликс
 Быстршановский Ксаверий
 Быстршановский Людовик (:pl:Ludwik Bystrzonowski, 1797—1878)
 Быстршановский Осип
 Быстршановский Франц

Литература 

 
 Быстршановские

Шляхетские роды герба Старыконь
Графские роды